Patchwork, técnica de costura também conhecida como colcha de retalhos
"Colcha de Retalhos" (canção), de Raul Torres
How to Make an American Quilt, filme (1995) com Winona Ryder e Anne Bancroft, distribuído no Brasil como Colcha de Retalhos

Desambiguações de artes